Johannes Holthusen ist der Name von

* Johannes Holthusen (Pastor) (?–1543), deutscher römisch-katholischer Geistlicher in Lübeck, Hannover, Hildesheim und Braunschweig 
 Johannes Holthusen (Domdekan) (?–1586), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Domdekan am Lübecker Dom
 Johannes Holthusen (Divisionspfarrer) (1876–1938), auch: Johannes Georg Ludwig Holthusen, deutscher evangelischer Divisionspfarrer und Pastor
 Johannes Holthusen (Slawist) (1924–1985), deutscher Slawist und Hochschullehrer